VL Mike - um rapper estadunidense
VL Myrsky - um caça monoplano e monomotor de origem finlandesa que foi operado durante a Guerra de Inverno

Desambiguações de siglas